Морињ може да се односи на:
 Доњи Морињ — рибарско насеље у Црној Гори
 Горњи Морињ — насеље изнад Горњег Мориња у Црној Гори
 Морињ — рибарско насеље у Црној Гори, које чини Горњи и Доњи Морињ
 Морињ — градић у Пољској